Серге́й Алексе́евич Дени́сов () — российский вратарь, воспитанник московского хоккея.

Биография 
Воспитанник известной хоккейной школы «Русь» (Москва). Выступал за неё на региональных и всероссийских соревнованиях.

На взрослом уровне дебютировал в 2006 году в дублирующем составе чеховского «Витязя», который выступал в Первой лиге России.

В сезоне 2008/2009 дебютировал за основную команду «Витязя». В матче против московского «Динамо» в третьем периоде, после удаления до конца игры опытного Бориса Тортунова, Сергей сменил его и закончил встречу, не пропустив ни одной шайбы. А уже в домашнем матче с хабаровским «Амуром» он сыграл всю игру от начала до конца.

Первую игру на ноль в КХЛ провёл 1 февраля 2010, соперником «Витязя» было нижегородское «Торпедо». Игра завершилась со счетом 1:0.

Признан болельщиками лучшим вратарём команды в сезоне 2009/2010.

Статистика 
 Последнее обновление: 28 августа 2013

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Русские витязи»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Рязань»
Игроки ХК «Кубань»
Игроки ХК «Титан»